Comadreja (en inglés Foxface) es el apodo que le da Katniss al tributo femenino del Distrito 5 en los 74º Juegos del Hambre.

Biografía

74º Juegos del Hambre

Elección y preparación

La Comadreja fue cosechada para los 74º Juegos del Hambre como el tributo femenino del Distrito 5, aunque no se le daban muchas posibilidades de ganar, ya que su Distrito no tenía muchos vencedores reunidos. Ella estuvo en el desfile de los tributos saludando nerviosamente a la audiencia desde su carroza mientras representaban la exportación de su distrito al Capitolio, el cual es la energía. Los trajes eran largos vestidos plateados que brillaban donde sea que los tributos se movieran. Estaba diseñado para representar los cables eléctricos de la planta de energía, y lucían unas extrañas pantallas sobre la cabeza que simbolizaban un panel solar.

Durante las sesiones de entrenamiento, ella puso a prueba su conocimiento de plantas en un programa de pruebas, sus dedos y sus ojos veían a todos lados con rapidez mientras lo hacía. La Comadreja recibió una puntuación solamente de cinco en su demostración de entrenamiento privado con los Vigilantes, aunque muy probablemente decidiera esconder sus habilidades para los juegos, siendo que su táctica era pasar desapercibida para que no la fijaran como objetivo.

Durante su entrevista con Caesar Flickerman, la Comadreja estuvo nerviosa y quieta, respondiendo a sus preguntas de forma rápida y corta. Katniss Everdeen la describió como "astuta y escurridiza", y sospecha que está intentando ocultar algún tipo de habilidad, así podría más tarde sorprender a los demás tributos y matarlos. En la película, es vista durante las entrevistas cuando se escucha por única vez su voz y es la única línea que tiene en toda la historia, cuando le dice a Caesar que piensa que, cuando está concentrada, puede resolver cualquier problema que se le presente, y que considera que tiene grandes posibilidades de ganar. Caesar le agradece la entrevista con un apretón de manos y le pide que se marche para que entre su compañero de distrito. Katniss en todo momento la consideró una enemiga, ya que no parecía la clase de tributo apta para formar una alianza.

Baño de Sangre

La Comadreja tenía como plan no luchar por suministros en el baño de sangre de la Cornucopia, sino escapar y que nadie se concentrara en ella. Su pedestal estaba ubicado entre el de Katniss y el del tributo del Distrito 7. Al pasar los sesenta segundos antes del comienzo, la Comadreja salió corriendo para escapar de los demás tributos y chocó con Katniss, aunque la pasó por alto con tal de escapar. Se desconoce que fue de ella durante el breve tiempo que estuvo escapando o donde se ocultó, pero sí que su plan era robar la comida de los demás tributos y obtener provisiones extra del mismo modo. Para evitar confrontaciones o sospechas, la Comadreja robaba lo indispensable para vivir, sin tomar demasiado, así nadie se daría cuenta de las faltas.

Los Juegos
Durante los Juegos, fue vista por Katniss en la Cornucopia cerca del campamento de los Tributos Profesionales. Después de merodear en los alrededores para asegurarse que pasaría inadvertida, la Comadreja hizo una variedad de movimientos, que Katniss describe como una secuencia de baile, que llevó a Katniss a descubrir que el área estaba rodeada con minas. La Comadreja demostró su ingenio averiguando el camino a la pirámide de suministros de los Profesionales llegando a la mayor parte de él, toma una cantidad de comida y luego corre de regreso segura al bosque.

Katniss nota un saco con manzanas colgando, que bien podrían ser algunas de las manzanas que la Comadreja tomó de un saco, y disparó tres flechas en él; el saco de manzanas de rompe, y detona las minas. Esto resulta en la destrucción de los suministros de los Profesionales y la muerte del tributo masculino del Distrito 3 por Cato. En las ruinas de la explosión, Katniss ve a la Comadreja riéndose ya que fue capaz de encontrar un cuchillo y una olla. Al principio, ella no entendía el por qué, pero luego llegó a la conclusión que con los suministros de los Profesionales destruidos, la Comadreja se da cuenta de que en realidad podría tener una oportunidad de sobrevivir. En un punto, Katniss piensa la posibilidad de formar una alianza con la Comadreja, pero rápidamente cambia de idea debido al hecho que si lo hacía, Katniss solo ganaría un cuchillo en la espalda.

El Banquete

Después de varios días en la arena, todos los tributos que quedaban necesitaban algo desesperadamente. Debido a esto, es anunciado por Claudius Templesmith que habría un banquete. La Comadreja, así como también los otros tributos, se prepararon para el evento. Cuando los otros tributos llegaron al banquete, la Comadreja estaba escondida dentro de la Cornucopia. Cuando la mesa se levantó del suelo con los bolsos que contenían cada cosa que los tributos necesitaban desesperadamente, ella no perdió su tiempo con la batalla. Solamente salió corriendo, tomó su bolso y abandonó el área rápidamente. Katniss esperó a su partida para correr por su mochila, aunque no consideraba una amenaza a la Comadreja.

La Comadreja evitó tomar los bolsos de los otros tributos, ya que sabía que, a consecuencia de hacerlo, sería perseguida. Ella no fue atacada, pues los otros tributos temían confrontarse entre ellos o perder sus bolsos. Katniss estaba impresionada y al mismo tiempo enojada de que no se le había ocurrido un plan tan arriesgado y tortuoso. Katniss sacó una de sus flechas para disparar a la Comadreja, pero la dejó tomar su bolso y volver al bosque. El bolso verde de la Comadreja probablemente contenía comida, ya que su estrategia era permanecer escondida y evitar cualquier confrontación.

Muerte 

Luego del banquete y la muerte de Clove (tributo femenino del Distrito 2), Cato se concentró en la persecución a Thresh, por lo que la Comadreja se las arregló para seguir a Katniss y mantenerse cerca de ella, obteniendo así una fuente de suministros. Cuando Peeta se recuperó más pronto de sus heridas mediante la medicina obtenida en el banquete, Thresh fue silenciosamente asesinado por Cato durante una fuerte tormenta, y el ruido de los truenos amortiguó el cañonazo, quedando solo él, la Comadreja, Peeta y Katniss.

En el decimoséptimo día de los Juegos, un día y medio antes de la victoria de Peeta y Katniss, la Comadreja seguía muy de cerca de ellos, robándoles comida y evitando confrontaciones. Katniss fue a cazar y Peeta se quedó cerca de la caverna donde se ocultaban, recolectando comida del bosque. Entre ellas tomó unas bayas de aspecto extraño que no conocía. La Comadreja se acercó sigilosamente a él y robó un poco de queso que tenían de los patrocinadores y algunas de las bayas. Cuando Katniss discutió con Peeta el no haber hecho una señal para identificarse, reconoció que las bayas eran Jaulas de noche, venenosas y mortales. En ese momento, se escuchó un cañonazo, y Katniss se volteó, esperando ver a Peeta muerto, pero en realidad, a noventa metros, pudo ver como el aerodeslizador se llevaba el cuerpo de la Comadreja, dando a entender que se comió las bayas y murió por el veneno.

Mutación
La Comadreja fue uno de los tributos en tener su ADN usado para crear unos lobos mutados. Katniss se dio cuenta de muchos mutos, de que tenían características similares a los tributos caídos. En este caso, la Comadreja era un lobo mutado pequeño. El muto de la Comadreja es descrito por ser pequeño y por tener el cabello rojo, es por eso que Katniss pensó que ese muto podría haber sido ella. Tenía garras afiladas, pelaje rojo y ojos color ámbar, que eran exactamente similares a los de la Comadreja. No se conoce si el muto de la Comadreja sobrevivió el ataque en la Cornucopia.

Tácticas
La Comadreja evitó confrontar a los otros tributos y mantuvo una distancia razonable entre ella y cualquier otra persona, una táctica parecida a la de Johanna Mason.

Ella observó a los otros tributos desde lejos, lo cual le permitió entender sus planes. Ella tomó una cantidad de comida de los otros tributos sin su conocimiento, y fue cuidadosa cuando estuvo en el campamento de los Profesionales, ya que sabía que tenía minas. Ella fue lo suficientemente ingeniosa para trazar un camino entre las minas donde podía pisar sin ser volada en pedazos. Ella no tuvo alianzas con ningún otro tributo y mantuvo todo completamente para ella.

Características

Descripción física
La Comadreja es el apodo perfecto para un astuto y escurridizo tributo. Tenía pelo rojo brillante, ojos ámbar , nariz respingona y características como las de un zorro. La Comadreja también era más pequeña que los otros tributos de los 74º Juegos del Hambre, con quince años de edad.

Personalidad
Comadreja probó ser uno de los más listos, engañosos e ingeniosos tributos de los Juegos. Ella demostró esto muchas veces en todo el libro haciendo varias cosas, como robar suministros de los otros tributos, lo cual la benefició y las víctimas usualmente no se daban cuenta, y ella podía buscar cosas que los otros no veían.

Ella también demostró el atributo de ser astuta, cuando descifró un camino entre los explosivos para llegar a la pirámide de comida y suministros de los Profesionales, asegurándose de tomar los suficiente para sobrevivir, pero no tanto para que no se dieran cuenta los otros cuando volvieran a su campamento. En la película de Los Juegos del Hambre, Katniss corre hacía la Comadreja mientras las dos huían del Baño de sangre de la Cornucopia, sin embargo en el libro esto no sucede. Mientras Katniss consideraba formar una alianza con ella, concluye que solo la pondría en peligro en lugar de mantenerla a salvo, y algo en la expresión de la Comadreja le hizo pensar que se ganaría un cuchillo en la espalda si hacía alianza con ella. Otras de sus ingeniosas ideas fue demostrada en el Banquete. La Comadreja se escondió en la Cornucopia, esperando a que los otros vinieran. No perdió su tiempo en una batalla, corrió, tomó su bolso y rápidamente evacuó el área. Nadie la perseguiría por el temor a no tomar sus propios bolsos, conteniendo algo que "desesperadamente necesitaban" tomado por otro tributo. Katniss está celosa de su plan, y como fue estratégico y riesgoso.

Comadreja fue cuidadosa no haciéndose enemiga de los otros o incluso no haciéndose notar (Katniss y Rue fueron incapaces de recordarla en el día 7). Notablemente, ella logró llegar los cuatro últimos tributos sin hacer ninguna matanza, mostrando quizás sus morales, suerte o su inteligencia.

Curiosidades

 Aunque no es mencionado en el libro, ella recibió un puntaje de entrenamiento de 5, quizás no teniendo ninguna habilidad que mostrar a los Vigilantes o estaba usando una estrategia similar a la de Johanna Mason, que implicó parecer mediocre y no amenazante para engañar a los otros tributos.
 Una escena fue añadida donde ella y Katniss accidentalmente chocan mientras huían de la Cornucopia. Aterradas, ambas chicas huyen en direcciones opuestas.
 En la película, la Comadreja muere antes de Thresh, haciéndole quedar en el quinto lugar.
 Jacqueline Emerson dijo que hizo una pequeña historia en su mente para la Comadreja así que no le molestaría que la Comadreja nunca hablara.
 En la película, la Comadreja corre del Banquete de la Cornucopia con su bolso del Distrito 5. Pero en el libro, Katniss sacó una de sus flechas y trató de dispararle, aunque la deja ir.
 El teclado de vidrio que la Comadreja usa para identificar plantas en el Centro de Entrenamiento es en realidad una herramienta de verdad, vendida por casi un millón de dólares.
 La Comadreja solo tuvo una línea en la película en el momento de las entrevistas, cuando le dijo a Caesar Flickerman la manera que ella sabía de cómo hacer frente ante cualquier situación.
 En la adaptación cinematográfica de Los Juegos del Hambre, la Comadreja usa dos trenzas en forma de orejas de animales que son conocido como "orejas de zorro" en la arena.
 Se rumorea que el verdadero nombre o apellido de Comadreja es "Finch", mencionado en la película durante su entrevista con Caesar Flickerman. Este nombre o apellido jamás es mencionado en el libro.
 Es curioso que la Comadreja muriera comiendo bayas venenosas, puesto que era conocida en el Centro de Entrenamiento por su conocimiento sobre plantas. Cabe la posibilidad de que no pudiera soportar los Juegos o la soledad y se acabara suicidando. Otra posibilidad es que estuviera tan hambrienta que no se hubiera fijado en qué bayas eran, ya que Katniss dice que su cuerpo estaba demacrado, siendo que quizás se le agotaran los suministros y no tuviera que comer.
 En el Centro de Entrenamiento recibe una puntuación de 7-1, las mismas que Glimmer, lo cual es poco común debido a que Glimmer era profesional pero ella no.
 Posiblemente su mentora fue el tributo femenino del Distrito 5 de los 75° Juegos del Hambre.
 En la adaptación cinematográfica de Los Juegos del Hambre, la cara de la Comadreja no fue proyectada en el cielo la noche del día en que murió, ya que solo pusieron la cara de Thresh.
 Fue el último tributo femenino en morir.
 Ella está conectada con el número 5, es del Distrito 5, recibe un 5 en su entrenamiento, mide 5´5, en la película queda en el puesto 5 y tiene 15 años.

Interpretación cinematográfica
Comadreja es interpretada por la actriz Jacqueline Emerson en la adaptación cinegratográfica de Los Juegos del Hambre.

Doblaje
 Annie Rojas (Latinoamérica)
 Alma Naranjo (España)

Personajes de Los Juegos del Hambre